Open de Nice Côte d’Azur 2014 — 29-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Ницца и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2014 году турнир прошёл с 18 по 24 мая. Соревнование завершало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Альберт Монтаньес
 в парном разряде —  Юхан Брунстрём и  Равен Класен

Общая информация 
Первым сеянным в одиночном соревновании стал Джон Изнер (тогдашняя 11-я ракетка мира); американец не смог подтвердить свой высокий статус и уступил уже в четвертьфинале. В его отсутствие титул разыграли вторая и седьмая ракетка посева: Эрнест Гулбис на пути к титулу к своему первому титулу не на хардовом покрытии сначала обыграл прошлогоднего чемпиона — Альберта Монтаньеса, а в финале взял верх над обидчиком Изнера: Федерико Дельбонисом. Сильнейшим из несеянных участников турнира стал всё тот же Монтаньес, бывший накануне старта соревнования лишь 61-й ракеткой мира.

Парный титул достался несеянному альянсу Мартин Клижан / Филипп Освальд, крупно обыгравший в финальном матче первую команду посева: Рохана Бопанну и Айсама-уль-Хака Куреши. Единственный чемпион турнира-2013 добравшийся до французского приза в новом году — Равен Класен — уступил уже на старте.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Эрнест Гулбис обыграл  Федерико Дельбониса со счётом 6-1, 7-6(5).
 Гулбис выигрывает 2-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Дельбонис уступает 1-й финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=
| RD1-team03= К. де Схеппер
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Дж. Сок
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Л. Пуй
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=0
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= П.-А. Матьё
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=
| RD1-team07= М. Кукушкин
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= Ф. Дельбонис
| RD1-score08-1=7| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= С. Джонсон
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=65
| RD1-score11-3=5
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Д. Тим
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=7

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Ж. Беннето
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=3
| RD1-seed14=
| RD1-team14= К. Берлок
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=6| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= М. Весс
| RD1-score15-1=7| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=2
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Н. Маю
| RD1-score16-1=64
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Дж. Изнер
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Дж. Сок
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= П.-А. Матьё
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= Ф. Дельбонис
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= Ж. Симон
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=6| RD2-seed06=
| RD2-team06= Д. Тим
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=2

| RD2-seed07=
| RD2-team07= К. Берлок
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= Н. Маю
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Дж. Изнер
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=66
| RD3-seed02=7
| RD3-team02= Ф. Дельбонис
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=7| RD3-seed03=4
| RD3-team03= Ж. Симон
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= К. Берлок
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=7
| RD4-team01= Ф. Дельбонис
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= Ж. Симон
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Мартин Клижан /  Филипп Освальд''' обыграли  Рохана Бопанну /  Айсама-уль-Хака Куреши со счётом 6-2, 6-0.
 Клижан выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Освальд выигрывает свой 2-й титул за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Open de Nice Côte d’Azur

 Мировой тур ATP 2014 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт   

 
 

Франция
Спорт во Франции в 2014 году
Май 2014 года
2014